Eugenio Bersellini (1936-2017) – allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore italiano
 Marcello Bersellini (1947) – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15, dirigente sportivo e imprenditore italiano